Bulldog steht für:

 Bulldog (Band), eine US-amerikanische Band
 Bulldog (Film), deutscher Spielfilm von André Szardenings (2021)
 Bristol Bulldog, ein britisches Jagdflugzeug
 Scottish Aviation Bulldog, ein leichtes britisches Schulflugzeug

 im weiteren Sinn für

 ein Synonym für Traktor, abgeleitet vom Lanz Bulldog
 das englische Wort für Bulldogge
 HMS Bulldog (H91), britischer Zerstörer
 HMS Bulldog, britisches Kanonenboot
 Aston Martin Bulldog, eine Studie des Automobilherstellers Aston Martin
 Bulldog Turner, Rufname des US-amerikanischen American-Football-Spielers 
 Spitzname des US-amerikanischen American-Football-Spielers Knox Ramsey

Siehe auch: